

Actualidad 
Jorge Oropeza (n. 4 de mayo de 1983), futbolista profesional retirado. Actualmente labora en el Colegio Baden Powell, imparte la materia de Educación Física a nivel secundaria y por la tarde está a cargo de los equipos representativos del Colegio en el área de Fútbol.

Formación Académica 

Preparatoria en el Colegio Indomamericano.
Licenciado en Educación Física, UNID. (Universidad Interamericana para el Desarrollo)
Director Técnico de Fútbol, FEMEXFUT. (Federación Mexicana de Fútbol)
Idiomas: Inglés, Italiano, Alemán.

Carrera futbolística 

Su trayectoria futbolística comenzó cuando tenía 6 años de edad. La escuela del Club Necaxa, todavía en Cuautitlán Izcalli, fue donde se empezó a forjar el sueño de ser futbolista profesional.Durante 12 años defendió la playera rojiblanca, realizó el proceso formativo que el jugador profesional requiere, las fuerzas básicas del club, fueron la vitrina adecuada para que se convirtiera en integrante de la Tercera y Segunda División Profesional. La juventud y talento del jugador le permitieron ser llamado a entrenar con el Primer Equipo, dirigido en aquellos ayeres por Raúl Arias y formado por jugadores de la talla de Nicolás Navarro, Luis Roberto Alves "Zague", Luis Pérez y el ídolo necaxista, Álex Aguinaga. Oropeza jugó sus primeros partidos internacionales al participar en diferentes torneos, tales como, Dallas Cup en Estados Unidos, tres participaciones en la Copa Internacional de Colorado en Denver, EU y Copa Nike en Santiago de Chile. 

El momento de emigrar y defender otra camiseta llega a los 18 años de edad, el fichaje es con el club más importante de México. Oropeza firma por dos años con la Segunda División del Club América, dirigido por Guillermo Huerta. La siguiente temporada, bajo las órdenes del ídolo amercianista, Adrián Chávez, el equipo de segunda división es protagonista en el torneo y disputa la final de Segunda División contra los Tuzos de Pachuca en el Estadio Hidalgo, aunque el marcador no fue favorable, Oropeza fue observado por el Director Técnico Pablo Luna quien meses más tarde, sería pieza clave para el fichaje del jugador con los Diablos Rojos del Toluca.

El maestro Carlos Reinoso observa a Oropeza en un entrenamiento y lo convoca para ser parte del Club San Luis de la Liga de Ascenso. Al no concretarse la negociación, Pablo Luna toma las riendas del Atlético Mexiquense, equipo de Ascenso del Deportivo Toluca, y le brinda la oportunidad de enrolarse a sus filas.

La campaña del equipo es notable y culmina con el juego final por el ascenso a Primera División, curiosamente contra el San Luis del maestro Reinoso. Oropeza participa como titular durante todo el torneo y en la final juega los 120 minutos ya que el encuentro se definió en tiempos extras en el último minuto con un gol del "Gonzo" González, quedando al margen de obtener el medio boleto a la Primera División. El jugador fue constante y potencializó sus habilidades físicas y técnicas, logrando que las siguientes temporadas fuera pieza importante en los esquemas de juego del Director Técnico.

La oportunidad de jugar en primera división llega el 3 de mayo de 2006, en el partido de ida de cuartos de final entre elToluca y Cruz Azul, en el Estadio Nemesio Diez, la Bombonera, de Toluca. La confianza de jugar en Primera División fue otorgada por el técnico argentino, Américo "Tolo" Gallego, quién había llamado al jugador meses antes a entrenar con el primer equipo, haciéndolo parte de la plantilla y convocándolo a banca, en diferentes partidos oficiales de aquel Torneo Clausura 2006.  

Después de un paso fugaz por la Primera División, emigra al fútbol europeo. El club SK Flamurtari de la primera división Albanesa ficha al jugador con un contrato de un año con opción a compra. En agosto de 2006, es presentado con el club y unos días más tarde debuta de manera oficial jugando en tierras europeas. 

Jorge Oropeza sienta precedente en tierras albanesas al ser el primer mexicano en jugar en la Primera División (Superliga) de aquel país, sin embargo, al término del contrato decide buscar otra Liga Europea con mayor nivel y continuar su carrera en Europa. Es así como Oropeza, en solitario, inicia la búsqueda de una oportunidad para jugar en países como Italia y Alemania. Después de algunos meses de incertidumbre, el club FCM Bacau, de la segunda división rumana es quién se interesa en los servicios del jugador. Oropeza se traslada a la ciudad de Bacau, en Rumania y después de una entrevista con los dirigentes del club, se llega a un acuerdo contractual por 2 años. La adaptación al fútbol rumano fue rápida y pronto se convirtió en parte del once inicial. Las actuaciones de Oropeza llamaron la atención de clubes de Primera División como, la Universidad de Cluj y el Dinamo de Bucarest, aunque intentó enrolarse con aquellos equipos, la carencia de contactos y representantes serios, las negociaciones se vieron frustradas, regresando a cumplir su contrato con el FCM Bacau. 

Gracias a la experiencia "mochilera" por el continente Europeo, Oropeza optimizó sus capacidades físicas y técnicas. Los entrenamientos en Alemania sirvieron para incrementar la potencia, velocidad y sobre todo la intensidad en el terreno de juego, en tierras Romanas, se enamoró de la pulcritud con la cual los italianos practican la táctica; cada entrenamiento es una sinfonía de movimientos individuales, perfectamente sincronizados. En el país de Albania ingresó a los libros de estadísticas como el primer mexicano en jugar en aquella liga, y en Azerbaiyán, cumplió con la odisea de enfrentarse a una sociedad emergente, donde no fue nada fácil entrenar a 10 grados bajo cero, viviendo un invierno realmente difícil.

Con la enriquecedora experiencia europea, Oropeza regresó a México con la convicción de firmar con un equipo de Primera División, como fue costumbre, el jugador intentó en solitario abrir puertas y se entrevistó con Miguel Herrera, entonces técnico de Tecos, con El "Profe" Cruz, de Atlante, con Nestor de la Torre en las oficinas corporativas de Chivas y finalmente con "el Chelis" en Puebla. Su destino  no tenía previsto un regreso al fútbol mexicano y como última opción, Oropeza se traslada a Guatemala donde su carrera futbolística profesional llegó a su fin jugando para el Deportivo Mixco, de la Primera División. 

El retiro como jugador profesional de las canchas, es solo el inicio de otra etapa en la vida de Oropeza donde siempre ha encarado, encara y encarará  al enemigo más letal...ÉL MISMO...

Clubes 

</center>

Enlaces externos 
 (Precio del jugador)
 Jorge Oropeza interview Los protagonistas TV Azteca(VIDEO)
 Jorge Oropeza debut on TOLUCA FIRST TEAM (VIDEO)
  periódico Rumano
 
 [https://web.archive.org/web/20160304101601/http://www.cenaficebras.mx/

Futbolistas del Deportivo Toluca Fútbol Club
Futbolistas del FCM Bacău